Рейер, Армин Карлович (1876—после 1938) — полковник, помощник начальника Гатчинского Дворцового управления, сын К.К. Рейера
 Рейер, Виктор Карлович (1823—?) — академик архитектуры, архитектор инженерного департамента.
 Рейер, Карл Карлович (1846—1890) — российский врач-практик, отец А. К. Рейера.
 Рейер, Эрнест (1823—1909) — французский оперный композитор и музыкальный критик.